Cerithiopsis costulatum är en snäckart som beskrevs av Moller 1842. Cerithiopsis costulatum ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
costulatum